Plaats in Indonesië
 Talagajaya (Banjarwangi), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java
 Talagajaya (Pakisjaya), een plaats in het bestuurlijke gebied Karawang in de provincie West-Java